Fet - uma localidade norueguesa

Pessoas
Afanasy Fet

Outros
FET - sigla inglesa para Transistor de efeito de campo

Desambiguação